Əliyev bzw. Əliyeva (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Əbülfət Əliyev (1930–1990), aserbaidschanischer Mugham- und Opernsänger
 Əliyar Əliyev (1957–1992), aserbaidschanischer Nationalheld
 Əbülfəz Əliyev (1938–2000), aserbaidschanischer Politiker und Kulturwissenschaftler, Staatspräsident 1992 bis 1993, siehe Əbülfəz Elçibəy
 Azər Əliyev (* 1994), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Dilarə Əliyeva (1929–1991), aserbaidschanische Philologin, Feministin und Politikerin
 Elçin Əliyev (* 1990), aserbaidschanischer Ringer
 Habil Əliyev (1927–2015), aserbaidschanischer Kamantschespieler
 Hacı Əliyev (* 1991), aserbaidschanischer Ringer
 Həsən Əliyev (* 1989), aserbaidschanischer Ringer
 Heydər Əliyev (1923–2003), aserbaidschanischer Politiker, Staatspräsident 1993 bis 2003
 İlham Əliyev (* 1961), aserbaidschanischer Politiker, Staatspräsident seit 2003
 Irada Aliyeva (* 1991), aserbaidschanische paralympische Leichtathletin
 Kamran Əliyev (* 1998), aserbaidschanisch-russischer Fußballspieler
 Leyla Əliyeva (* 1985), aserbaidschanische Autorin und Aktivistin
 Leyla Əliyeva (Moderatorin) (* 1986), aserbaidschanische Fernsehmoderatorin
 Mehriban Əliyeva (* 1964), aserbaidschanische Politikerin, Vizepräsidentin Aserbaidschans
 Murad Əliyev (* 1995), französischer Boxer aserbaidschanischer Abstammung
 Səkinə Əliyeva (1925–2010), aserbaidschanisch-sowjetische Staatsfrau und Politikerin
 Tayfur Əliyev (* 1997), aserbaidschanischer Boxer
 Zərifə Əliyeva (1923–1985), aserbaidschanische Augenärztin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Aliew (bulgarische Entsprechung)
 Älijew (kasachische Entsprechung)
 Alijew (russische Entsprechung)
 Aliyev (usbekische Entsprechung)